Премьер лига Белиза () — высший дивизион в футбольной иерархии Белиза. Была основана 28 декабря 2011 года в результате слияния Футбольной премьер-лиги Белиза и Суперлиги Белиза.

История 
Формирование лиги было обусловлено отстранением Белиза от соревнований проводимых под эгидой ФИФА. Федерацией футбола Белиза было принято решение о создании новой лиги, клубы которой смогут участвовать в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Участники сезона 2019-2020 
 Альтитьюд
 Бельмопан Бандитс
 Белиз Дефенс Форс
 Вагия
 Вэйли Прайд Фридом Файтерс
 Вердес
 Пласенсиа Ассасинс
 Сан Педро Пиратс

Список чемпионов

Примечания

Ссылки 
Белиз - Список Чемпионов, RSSSF.com

Футбол в Белизе
Белиз